Provincia di Ziro – una provincia del Burkina Faso
Ziro – una città dell'India
Ziro – una casa motociclistica tedesca attiva a Fürth (Baviera) dal 1919 al 1924